Niemcy:
 Neuweiler – dzielnica Niederstetten
 Neuweiler – dzielnica Schillingsfürst
 Neuweiler – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw

Osoby:
 Gerhard Neuweiler – niemiecki zoolog